Коста Ичков може да се отнася за:

 Коста Ичков (1871 - 1932 или 1934), деец на ВМОРО от Бъмбоки;
 Коста Ичков (1882 - след 1946), деец на ВМОРО от Серменин.